Legionär (von lateinisch legionarius, Adjektiv zu legio „ausgehobene Mannschaft“, in das Deutsche übernommen vom französischen légionnaire) bezeichnet:

 einen Soldaten einer römischen Legion (lat. miles legionarius „Legionssoldat“; auch nur legionarius), siehe Römische Legion#Hierarchie
 einen Angehörigen einer neuzeitlichen militärischen Legion, siehe Legion (Begriffsklärung)
 ein Mitglied der Ordensgemeinschaft Legionäre Christi
 ein Mitglied der Laienvereinigung Legio Mariae
 im Sport einen außerhalb seines Heimatverbandes tätigen professionellen Sportler, siehe Legionär (Sport)
 Der Legionär, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1998

Siehe auch: